Фраксионамијенто Санта Инес има више значења:

 Фраксионамијенто Санта Инес (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Фраксионамијенто Санта Инес (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику